Катрина:

 Катрина — испанский вариант женского имени Екатерина.
 «Катрина» () — гравюра Хосе Гвадалупе Посади, затем фигурка скелета, одетого в женское платье. Атрибут мексиканского Дня Мёртвых.
 «Катрина» () — ураган 2005 года, самый разрушительный ураган в истории США.
 Катрина Кинан (род. 1971) — новозеландская спортсменка и тренер по крикету, игрок национальной сборной.

См. также 
 Катрин